Jasiel – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Gryfice
 Jasiel – opuszczona wieś w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska (do 31 XII 2016 w powiecie sanockim, w gminie Komańcza)
 Jasiel – gromada